УЕФА Лига шампиона 2008/09. је 54 сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 17 сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Такмичење је почело квалификацијама 15. јула 2008, а финална утакмица је одиграна на Стадиону Олимпико у Риму 27. маја 2009. године. Састали су се Барселона и Манчестер јунајтед. Барселона је освојила трофеј по трећи пут, победивши са 2−0.

Систем такмичења 
Такмичење почиње са три кола квалификација. Зависно од коефицијента лиге из које долазе и позиције коју су остварили претходне сезоне клубови се укључују у Лигу шампиона у неком од ова три кола квалификација. Клубови са већим коефицијентима су носиоци и они се не могу сусрести међусобно у оквиру једног кола. У сваком колу играју се по две утакмице једна кући и једна у гостима.

Победници из трећег кола квалификација се придружују тимовима који су се кроз пласман у домаћој лиги пласирали директно у групе Лиге шампиона и прошлогодишњем победнику. Тимови који су поражени у трећем колу квалификација Лиге шампиона своје такмичење настављају у првом колу УЕФА куп 2008/09.

Након завршених квалификација 32 тима су подељена у осам група по четири екипе. Игра се по двоструком лига систему (свако са сваким од три противника игра по две утакмице код куће и на страни. На крају две првопласиране екипе у групи пласирају у осмину финала Лиге шампиона док трећепласирани иде у УЕФА куп 2008/09.
Шеснаест екипа игра даље по куп систему, победници улазе у четвртфинале, полуфинале и финале.

Лига шампиона доступна је свим државним првацима из држава које припадају УЕФА-и (осим Лихтенштајну, који нема властиту лигу), те другопласираним, трећепласираним и четвртопласираним из јачих лига.

У Лиги шампиона 2008/09 укупно учествује 76 клубова. Број клубова који има један савез зависи о његовом рејтингу на УЕФА-иној листи коефицијената:
 Савези 1-3 (Шпанија, Енглеска и Италија): 4 клуба
 Савези 4-6 (Француска, Немачка и Португал): 3 клуба
 Савези 7-15 (Румунија, Холандија, Русија, Шкотска, Украјина, Белгија, Чешка Република, Турска, и Грчка): 2 клуба
 Савези 16-53: 1 клуб
Прво коло квалификација: (28 клубова)
 28 првака из савеза 25-52 
Друго коло квалификација: (28 клубова)
 14 победника првог кола квалификација
 8 првака из савеза 17-24 (Швајцарска, Норвешка, Израел, Србија, Данска, Аустрија, Пољска и Мађарска)
 6 другопласираних из савеза 10-15
Треће коло квалификација: (32 тима)
 14 победника из другог кола квалификација
 6 првака из сазвеза 10-15 
 3 другопласирана из савеза 7-9 
 6 трећепласираних из савеза 1-6
 3 четвртопласирана ииз савеза 1-3 
Групе: (32 тима)
 16 победника из трећег кола квалификација
 10 првака из савеза 1-10
 6 другипласираних из савеза 1-6

Календар такмичења 
Календар према УЕФА кал.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Жреб за 1. коло предтакмичења обављен је 1. јула 2008. у Ниону, Швајцарска. Мечеви ће се играли 15/16. јула и 22/23. јула 2008.

Друго коло квалификација 
Жреб за 2. коло предтакмичења обављен је 1. јула 2008. у Ниону, Швајцарска. Мечеви ће се играли 29/30. јула и 5/6. август 2009.

Треће коло квалификација 
Жреб за 3. коло предтакмичења обављен је 1. августа 2008. у Ниону, Швајцарска. Мечеви ће се играли 12/13. августа и 26/27. августа 2009.

Такмичење по групама 
Жреб за групну фазу обављен је у четртак 28. августа 2008. у Монте Карлу. Квалификоване 32 екипе су подељене у осам група по четири. Игра се по двоструком лига систему (свако са сваким у оквиру групе игра по две утакмице код куће и у гостима). На крају две првопласиране екипе у групи пласирају у осмину финала Лиге шампиона 2008/09. док трећепласирани иде у УЕФА куп 2008/09.. Последњи испада из такмичења за ову сезону.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 
Жреб за осмину финала обављен је у петак 19. децембра 2008. у Ниону Швајцарска. Осмина финала се игра по двоструком куп систему (противници играју утакмице код куће и у гостима). Утакмице се играју 24/25. фебруара и 10/11. марта 2009.

|}

Четвртфинале 
Жреб за четвртфинале и полуфинале овавиће се у петак 20. марта 2009. у Ниону Швајцарска. Утакмице се играју 7/8. април и 14/15. април 2009. 

|}

Полуфинале 

|}

Финале

Види још 
 УЕФА куп 2008/09.
 Интертото куп 2008.

Спољашње везе 

 UEFA Cup website
 УЕФА Лига шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2008/09. у УЕФА такмичењима